Gwen – nome proprio di persona femminile
 Gwen – personaggio della serie animata A tutto reality
 Gwen – personaggio della serie televisiva Merlin
 Gwen, le livre de sable – film d'animazione francese del 1985